Сидар ( (-ая, -ое)) — многозначный термин:

 Сидар — озеро в провинции Манитоба в Канаде.
 Сидар — озеро в США.
 Сидар — округ, расположен в США, штате Айова.
 Сидар — округ штата Миссури, США.
 Сидар — округ в штате Небраска.
 Сидар — тауншип в округе Мартин, Миннесота, США.
 Сидар — тауншип в округе Маршалл, Миннесота, США.
 Сидар, Йосеф (род. 1968) — израильский кинорежиссёр и сценарист.
 Сидар, Хаим (род. 1943) — израильский учёный-биохимик.